Суперкубок Швеції з футболу 2015  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 листопада 2015 року між чемпіоном Швеції ІФК Норрчепінг та володарем кубка Швеції ІФК Гетеборг.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на svenskfotboll.se 

2015
Швеція